Губернатор Новосибирской области — высшее должностное лицо Новосибирской области. Возглавляет правительство Новосибирской области — высший исполнительный орган государственной власти региона.

История

Избрание и вступление в должность 
Губернатором Новосибирской области может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.

Губернатор Новосибирской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Новосибирской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

В 1991 году губернатор Новосибирской области был назначен президентом России. После избирался гражданами на прямых выборах в 1995, 1999, 2003 годах. Затем в 2007 и в 2010 годах губернатор был предложен президентом России и утверждён в должности Законодательным собранием.
Вновь прямые выборы губернатора прошли в 2014 и 2018 годах в единый день голосования.

Список губернаторов 

Политика в Новосибирской области